Эльда́р Маме́дов:
 Мамедов, Эльдар Рагиб оглы (род. 1990) — российский и азербайджанский футболист.
 Мамедов, Эльдар Харун оглы (1968—1993) — советский и азербайджанский офицер, национальный герой Азербайджана.